, 1910—1924
 Симфония № 4 (Альвен), 1959
 Симфония № 4 (Бетховен), 1806
 Симфония № 4 (Брамс), 1884—1885
 Симфония № 4 (Брукнер), 1874
 Симфония № 4 (Вайнберг), 1957
 , 1919
 Симфония № 4 (Гайдн), между 1757 и 1761
 Симфония № 4 (Глазунов), 1893
 Симфония № 4 (Гласс), 1996
 Симфония № 4 (Гречанинов)
 , 1874
 Симфония № 4 (Канчели)
 Симфония № 4 (Каретников), 1963
 , 1988—1992
 Симфония № 4 (Малер), 1901
 Симфония № 4 (Мендельсон), 1833
 , 1947
 Симфония № 4 (Моцарт), 1765
 Симфония № 4 (Мясковский), 1918
 Симфония № 4 (Нильсен), 1916
 , 1946
 Симфония № 4 (Пендерецкий), 1989
 Симфония № 4 (Прокофьев), 1929
 , 2008
 Симфония № 4 (Рубинштейн)
 Симфония № 4 (Сибелиус), 1910—1911
 Симфония № 4 (Сильвестров)
 Симфония № 4 (Скрябин), 1907 
 , 1985—1987
 , 1963
 Симфония № 4 (Чайковский), 1877
 , 1983
 Симфония № 4 (Шостакович), 1934—1936
 , 1816
 , 1841

 004